Юрома — топоним в Архангельской области России:
 Юрома — река, правый приток реки Мезень.
 Юрома — река, левый приток реки Суры.
 Юрома — село, административный центр Юромского сельского поселения.